Bruce Kirby (1925–2021) – amerykański aktor
 Bruce Kirby (1929–2021) – kanadyjski żeglarz, projektant jachtów, dziennikarz